Joe Montana, een Amerikaanse sporter
 Joe Montana, een acteur